fosforan tributylu
 białko wiążące TATA
 TBP SA – Toyota Bank Polska